Mekarbakti (Pamulihan), een plaats in Indonesië
Mekarbakti (Bungbulang), een plaats in Indonesië
Mekarbakti (Kadungora), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing